

W Polsce 
 Łazduny – jedna z nazw Jeziora Błękitnego w gminie Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, na północny zachód od Jeziora Przylesie

Wsie na Białorusi 
 Łazduny 1 – wieś w rejonie iwiejskim obwodu grodzieńskiego
 Łazduny 2 – wieś w rejonie iwiejskim obwodu grodzieńskiego